Der Begriff Blütenpflanzen bezeichnet:
 im weiteren Sinn die Samenpflanzen (Spermatophytina), also
 die Nacktsamer (Gymnospermae) (z. B. Nadelbäume)  und
 die Bedecktsamer (Angiospermae oder Magnoliopsida),
 oder aber, hiervon abweichend,
 nur die Bedecktsamer.